Pötsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Pötsch (1732–1805), deutscher Naturforscher
 Hans Dieter Pötsch (* 1951), österreichischer Wirtschaftsmanager
 Horst Pötsch (* 1931), deutscher Radsportler
 Ignaz Sigismund Pötsch (1823–1884), österreichischer Mediziner und Botaniker 
 Igo Pötsch (1884–1943), österreichischer Maler und Lithograf
 Johann Pötsch (1894–1968), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leopold Pötsch (1853–1942), österreichischer Geschichtslehrer und Lehrer von Adolf Hitler
 Matthias Pötsch (* 1984), österreichischer Kameramann
 Paul Pötsch, deutscher Musiker und Schauspieler

Pötsch ist der deutsche Name folgender Orte:
 Máriapócs
 Pötsch (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Rotte der Fraktion Oberrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

Siehe auch:
 Madonna von Pötsch
 Poetsch
 Potsch
 Pötzsch